Урбаньчик или Урба́нчик () — польская фамилия. Известные носители:
 Урбанчик, Александра (род. 1987) — польская пловчиха. 
 Урбанчик, Клаус (род. 1940) — немецкий футболист.
 Урбанчик, Станислав (1909—2001) — польский лингвист, член Польской академии наук.
 Урбаньчик, Эльжбета (род. 1971) — польская байдарочница.

См. также